NKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fuma, Nkolo, Repubblica Democratica del Congo